Metin2 é um MMORPG originalmente desenvolvido pela Ymir Entertainment e lançado na Coreia em 2004.

História 
Durante muito tempo o sopro do Deus Dragão tem tomado conta dos Reinos Shinsu, Chunjo e Jinno. Mas este fascinante mundo de magia enfrenta uma terrível ameaça: A queda das Pedras Metin não só causou profundas feridas no continente inteiro, como espalhou o caos e a destruição em todas as terras e os seus habitantes. A Guerra rebentou entre os Reinos, os animais selvagens transformaram-se em bestas ferozes e os mortos voltaram a caminhar, sedentos de sangue. Combate a negra influência das Pedras Metin como um dos aliados do Deus Dragão. Fortalece-te e empunha as tuas armas para salvares o teu Reino de um futuro repleto de medo, sofrimento e destruição!

O aparecimento das pedras Metin 
O surgimento destas rochas misteriosas com influências malignas, conhecidas como pedras de Metin prejudicaram toda uma nação. Uma nação que um dia foi forte e unificada, construída com a base de seus ancestrais: o Império Antigo. 

Esta nação, porém teve seu declínio por causa das pedras de Metin. As rochas modificaram todas as coisas conhecidas como o clima e a configuração da própria terra. Animais, que antes eram mansos, começaram a atacar os moradores e estranhas criaturas começaram a surgir.

O rompimento dos três reinos 
Por causa das pedras de Metin, o Império Antigo foi dividido em três reinos, e as guerras entre eles acontecem com freqüência. Os reinos são:

Reino Shinsoo 
Este império foi estabelecido por comerciantes nas praias ao sul do continente. Os comerciantes construíram sua própria linha de defesa, dispondo de suas propriedades.

Reino Chunjo 
Este império foi estabelecido pelo primo do imperador do Império Antigo. Seu objetivo é neutralizar o poder das pedras de Metin pela unificação dos três impérios

Reino Jinno 
Este é um império de características militares legitimadas herdeiro real do Império Antigo. Seu objetivo é a unificação do continente através de sua cultura agressiva.

Momento Atual

Sobre o Jogo

Características
Personagens e arquitecturas Orientais levam-te a um reino secreto de exóticas artes marciais - Viaja por vilas realísticas do oriente e deixa-te contagiar pela atmosfera dos grandes Guerreiros asiáticos. Num futuro próximo irás não só usar a espada e o arco como terás também a habilidade para usar a refinada arte das Campainhas e Leques.
Monstros inteligentes irão atacar-te em grupos - Atinge vários inimigos de uma só vez. Mas cuidado: Quando um monstro é derrotado, os outros não te irão largar. Deves ser especialmente cauteloso nas áreas em volta das Pedras Metin.
Torna-te um membro de uma poderosa Guild e toma o controlo total do teu Reino - Como membro de uma Guild, o resultado das Guerras de Guild irá afectar todos os membros desta. Deves combater para tomar posse de uma das raras fortalezas. Enquanto o poder da tua Guild cresce irás ter hipóteses de usar Non-Player-Characters(NPCs) na tua base e treiná-los para serem mais eficientes.
Luta contra os outros Reinos no centro do continente - É em combate Corpo-a-Corpo que irás lutar contra os jogadores dos outros Reinos pelo domínio do continente. O reino vitorioso ganhará posse de dinheiro e terras. Tu ganharás Glória e Honra, além de obteres um nível militar mais elevado e conduzires outros membros da Guild em combates futuros.
Gruta das Almas - No início dos tempos, três deuses irmãos guardavam os componentes da vida: Bahar-Tariji, a Deusa da Criação, e os seus irmãos Baljit-Elvedin, o Deus da Conservação e Beran-Setaou, o Deus da Dissolução. As pessoas rezavam aos dois primeiros, mas infelizmente temiam o terceiro. Com o passar do tempo, esta situação desencadeou um sentimento de inveja em Beran-Setaou, que eventualmente se transformou em malevolência e ódio. E finalmente a raiva do Deus cresceu ao ponto deste matar a sua irmã - que era a favorita das pessoas.

A morte da Deusa trouxe consequências terríveis. Um longo e cruel inverno congelou o mundo dos humanos. E até os deuses sofreram. Beran-Setaou afastou-se e procurou a solidão quando a gravidade da sua ação o atingiu. O seu irmão Baljit-Elvedin chorou a morte da sua irmã durante um longo tempo, até que partiu em busca do seu irmão. Quando o encontrou na Gruta um combate incrivelmente violento teve lugar entre os dois irmãos e nenhum conseguia obter vantagem sobre o outro. No entanto, Baljit-Elvedin conseguiu selar a Gruta e regressar ao mundo dos humanos. Desde então tem zelado pela terra e todas as criaturas que nela habitam, desde que não pertençam ao lado das trevas.
A localização da gruta, desde então conhecida como Gruta das Almas, é conhecida apenas por muito poucas pessoas - e essas pessoas mantêm a localização em segredo. O dragão negro governa o submundo e todos aqueles que nele habitam. Ele carrega um ódio tremendo por todos os seres vivos. E todos aqueles que se cruzarem no seu caminho irão sentir a fúria.

Personagens e Classes
Em Metin2 existem, atualmente, cinco Classes (Guerreiro, Ninja, Shaman , Shura e Lycan).Cada personagens possui duas Escolas de Habilidades especiais (skills) que podem ser escolhida ao decorrer do jogo (permitido a partir do nível 5) , à exceção do personagem Lycan que até ao momento conta com apenas uma classe de habilidades.

Guerreiros - Graças às suas habilidades, às armas e às armaduras pesadas, os Guerreiros têm um papel importante em praticamente todos os aspectos do jogo. Eles são conhecidos por ter uma grande força física e uma mente equilibrada. De acordo com a sua especialização, estes poderão causar dano elevado com armas de duas mãos (são mais lentas no ataque) ou através do uso da Espada de uma não (possui menos dano porém são rápidas no ataque)

Guerreiro Arahan - A Escola Arahan (Corpo) o guerreiro desfruta de habilidades que possibilita para benefício próprio aumento de ataque e velocidade de ataque, devido ao grande ataque e velocidade é o recomendado o uso de espadas.
Guerreiro Partizan - A Escola Partizan (Mental) o guerreiro desfruta de uma habilidade que possibilita para benefício próprio aumento de defesa extremamente satisfatório, como essa classe não possui um bom ataque físico é recomendado o uso de armas mais pesadas (Lanças / Espadas de duas mãos), porem seus ataques com habilidades especiais (skills) possem grande eficacia.

Ninjas - Os Ninjas são assassinos profissionais. Unica classe que pode utilizar arco e flecha (em ambas especializações, Adaga/Arqueiro). Para conseguirem ser ágeis e velozes, os ninjas só usam armaduras leves. Dependendo da especialização os ninjas poderão ficar mestres no manejo do Arco e Flecha ou Adagas. O ninja é o único personagem que não possui magia de benefício próprio para aumento de ataque ou defesa.

Ninja Adaga - Essa Escola é extremamente veloz, possui um modo de jogo equilibrado com relação a PVM e PVP. Suas principais armas são as adagas que possuem baixo dano porem grande velocidade de ataque.
Ninja Arqueiro - Essa Escola possibilita que o ninja use habilidades especiais (skills) com arco, sendo assim ataques a longa distância, não muito usada pelos usuários a classe mesmo tendo vantagens com ataque a longa distância e dano alto, o ninja é lento no ataque e na utilização de magia com arco. Normalmente não é uma boa escolha para o modo PvM.

Xamãs - Abençoados pelo conhecimento devido a estudos intensivos os Shamans usam Feitiços e Magia nas suas lutas. As suas habilidades místicas ajudam tanto o próprio Shaman como os que o acompanham. Como resultado da sua dedicação às Habilidades, os Shamans poderão aumentar o seu dano, curar-se e invocar feitiços de ajuda. Shaman pode equipar como arma Sinos ou Leques, os sinos possui Dano de ataque superior do que Dano mágico e os Leques são ao contrário do Sino, pois possuem dano mágico superior do que Dano de ataque.

Shaman Dragão - Essa Escola é mais escolhida para das suporte aos aliados porém não descartando a possibilidade de usar em PvP ou PvM, Shaman Dragão possui Magias que beneficiam tanto os aliados quanto a sí próprio aumentando índice de crítico, defesa, e reflexão de danos sofridos.
Shaman Relâmpago - Essa Escola é mais hostil do shaman em relação a ataques mágicos. Possui dano mágico e velocidade de movimento bem elevados. Possui Magias para aumentar dano mágico, velocidade de movimento e curar o HP (Vida) e envenenamento tanto dos aliados quanto a sí próprio.

Suras - Shuras são lutadores com poderes mágicos, Conseguem manejar com destreza uma espada em combate corpo-a-corpo e/ou usar magia.

Shura Magia Negra - Essa Escola possui um alto dano mágico e ótima resistência corpo a corpo,atualmente reconhecida como a classe mais equilibrada do jogo,com habilidades muito favoráveis para o modo PvP e PVM.
Shura Miragem - Essa Escola possui um alto ataque físico e uma defesa significativa, essa classe possui apenas duas habilidades de ataque e três habilidades para benéfico próprio de aumento de ataque físico, aumento de defesa e absolvição de dano. Essa é a classe considerável mais estável em PvM.

Lobo - É a classe mais recente no universo de Metin2 , Os Lycans são formidáveis lobos que outrora foram infectados com um vírus incurável que fez com que perdessem sua forma humana, Possuem grande habilidade de combate corpo-a-corpo. Atualmente Lobos possuem apenas uma escola de habilidades especias e apenas um gênero (masculino).

Novidades Recentes 
Com o começo do Verão, ocorreu a mais recente actualização, 17.3. O patch foi lançado no dia 29 de Junho.

Conta com uma versão especial de grupo do Covil de Meley, entretenimento sob a forma do Puzzle de Pesca com alguns prémios fantásticos e uma nova moeda de jogo.

Algumas novidades do novo update:
Nova Moeda: Gaya - Novo sistema monetário a caminho do Metin2 - Gaya! Recolham Pedras Reluzentes para as cortarem e formarem preciosas Gaya. Depois, troquem-nas por um dos itens oferecidos no Mercado de Gaya.
Masmorra de Grupo e Procura de Grupo - Os vossos amigos não estão ligados e vocês ainda não são membros de uma Guild, mas mesmo assim querem matar um dragão? Então existe ajuda a caminho! Partam à carga para o Covil de Meley como um grupo de pelo menos 4 jogadores de nível 75 ou acima e ganhem honra, glória e recompensas. Se vos faltarem jogadores, poderão agora registar-se na nova Procura de Grupo e encontrar automaticamente outros jogadores com semelhantes objectivos.
Adeus Trolls - São vocês quem decide com quem falar - e quem ignorar! Utilizem a nova funcionalidade de bloqueio para silenciarem jogadores chatos ou irritantes.
Dragão Azul - Alterada a estratégia para conquistar o Beran-Setaou tornando a mais difícil.
Puzzle de Pesca - Pesquem até à vitória durante o novo evento de Puzzle de Pesca e obtenham alguns prémios excelentes com este hobby relaxante.
Novos Equipamentos: Elmos Dragontinos - Certos elmos de nível 80 podem agora ser refinados para gerarem elmos Dragontinos! Poderão encontrar os materiais necessários no Mercado de Gaya. Caso a refinação falhe, o elmo que usam não será destruído.

 Metin2 Portugal
 Metin2 Portugal Fórum 
 Wiki em Português(Portugal)
Metin2 Brasil

Jogos eletrônicos para Windows
Jogos eletrônicos de 2004
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
MMORPG